Calvisius kan syfta på bland andra:

 
 Lucius Calvisius Taurus (död omkring 105), grekisk filosof (platoniker)